Malmtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Malmtjärnen, sjö i Norbergs kommun,  (4,85 ha)
Malmtjärnen, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (2,6 ha)
Malmtjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (3,38 ha)
Malmtjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (13,2 ha)

Se även
Malmtärnarna, sjö i Laxå kommun, 
Malmtärnen, sjö i Motala kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn